Суперкубок Росії з футболу 2010 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 березня 2010 року між чемпіоном Росії Рубіном та володарем кубка Росії ЦСКА.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2010
2010 у Росії